Петковский () — македонская фамилия. Известные носители:

 Петковский, Тито (род. 1945) — македонский политик.
 Петковский, Миле (род. 1985) — македонский футболист.
 Петковский, Радослав (1916—1955) — македонский писатель.